Königsdorf heißen folgende geographische Objekte:
 Königsdorf (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Königsdorf (Burgenland), Gemeinde im Bezirk Jennersdorf, Burgenland
Gemeindeteile:
 Königsdorf (Frechen), Stadtteil der Stadt Frechen im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Königsdorfer Tunnel
 Königsdorf (Gemeinden Oberneukirchen, St. Veit), Ortschaft der Gemeinden Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, und Sankt Veit im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Königsdorf (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

historisch:
 Königsdorf (Oberschlesien), heute Królowe in Polen
 Königsdorf (bis 1904: Piskorzewen, Landkreis Johannisburg, Ostpreußen), heute Piskorzewo in Polen
 Königsdorf (Landkreis Mohrungen, Ostpreußen), heute Królewo in Polen; siehe Gmina Morąg
 Königsdorf bei Rawitsch, heute Załęcze in Polen; siehe Gmina Rawicz
 Königsdorf, Ort im Banat; heute Opovo im Bezirk Južni Banat, Serbien

Königsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Königsdorf (1877–1950), deutscher Maler und Jurist
 Helga Königsdorf (1938–2014), deutsche Mathematikerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
Königsdorff